Chauliac ist der Herkunftsname oder Familienname folgender Personen:

 Guy de Chauliac (um 1298–1368), französischer Chirurg
 Léo Chauliac (1913–1977), französischer Jazz-Pianist, Komponist und Bandleader

Siehe auch:
 Chaulhac, französische Gemeinde im Département Lozère